Било:

 Било — древний сигнальный инструмент, изготовленный из дерева или железа.
 Било — село в Болгарии. Находится в Добричской области, входит в общину Каварна.

Персоналии 
 Било, Жорж (1885—1964) — французский футболист, игравший на позиции защитника.
 Било, Шарль (1883—1912) — французский футболист, игравший на позиции защитника.

См. также 
 Бил
 Биль
 Била
 Биле